Susan George (actriu), actriu i productora de cinema i televisió anglesa.
 Susan George (politòloga), politòloga i intel·lectual francesa d'origen estatunidenc.